Boris Aleksandrovič Majorov, ruski hokejist, * 11. februar 1938, Moskva.

Majorov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, na prvenstvenih tekmah je v 400 nastopih dosegel 255 golov in osvojil tri ligaške naslove. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil štiri zlate, eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je v 134-ih nastopih dosegel 63 golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 7
| 10
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
| 38
| 30
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 37
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 7
| 4
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
| 29
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 38
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 5
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 168
| bgcolor="#7FFF00" | 285
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda časti Ruske federacije
Nosilci reda za služenje domovini Ruske federacije